Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 692 dans le monde.

 Route nationale 694 en France
 Route régionale 694 en Finlande